Бишоп има више значења:
 Бишоп (Џорџија)
 Бишоп (Калифорнија)
 Бишоп (Тексас)